Sant'Avendrace – quartiere di Cagliari
Sant'Avendrace – vescovo e santo romano